Rotterdam-Noord, een stadsdeel en voormalig deelgemeente van de Nederlandse gemeente Rotterdam
 Station Rotterdam Noord, een spoorwegstation in Rotterdam